

Населені пункти та їхні частини

 Казьмежево — село в гміні Мроча Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Казьмежево — село в гміні Любане Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Казьмежево — частина села Вітаново в гміні Колчиґлови Битівського повіту Поморського воєводства
 Казьмежево — осада в гміні Барвіце Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки